Инволю́ция (от  — свёртывание, завиток) — обратное развитие, движение назад.
 Инволюция (биология) — редукция или утрата в процессе эволюции отдельных органов живых организмов.
 Инволюция (математика) — преобразование, обратное самому себе.
  — российский художественный фильм ().